Sjöstorp kan syfta på:

 Sjöstorp, Fylke – ett fiktivt geografiskt område i Tolkiens Sagan om ringen
 Sjöstorp (naturreservat) – ett naturreservat i Borgholms kommun